Poseritz ist der Name folgender geografischer Objekte:

in Deutschland

 Poseritz, Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern

in Polen

 deutscher Name von Pożarzyce in der Gemeinde Jordanów Śląski, Niederschlesien
deutscher Name von Pożarzysko in der Gemeinde Żarów, Niederschlesien